Жёлтая река () — может означать:

Реки 
 Жёлтая река — река в Китае, одна из крупнейших рек Азии; в переводе с китайского языка Хуанхэ — «Жёлтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок её водам.
 Жёлтая река — другое название реки Ташкурган.

 США
  — река в штате Флорида, США.
  — река в штате Индиана, США.

Другое 
 Жёлтая Река — название города Жёлтые Воды до 1957 года.
 «Жёлтая река» — концерт для фортепиано с оркестром китайского композитора Инь Ченьцзуна на темы одноимённой кантаты Сянь Синхая
 Йеллоустон (река)